Пиотркович () — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Пиотркович, Роберт (род. 1952) — польский культурист.
 Пиотркович, Томас (род. 1957) — польский спортсмен, один из основоположников карате в Польше, автор многочисленных книг на спортивную тематику.

См. также 
  (Piotrowicz)